Чемпионат США по конькобежному спорту в классическом многоборье — национальный чемпионат по конькобежному спорту.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Сайт US speedskating

Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту